

Miejscowości w Polsce 
 Holeszów – wieś w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Hanna
 Holeszów (osada) (PGR) – niestandaryzowana osada wsi Holeszów w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Hanna
 Holeszów-Folwark – przysiółek wsi Nowy Holeszów

Miejscowości na Ukrainie 
 Holeszów – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim

Inne 
 Nowy Holeszów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Hanna

Zobacz też 
 Hołyszów